Euforia – stato di benessere psicofisico caratterizzato da entusiasmo ed eccitazione
 Euforia – album dei Madredeus del 2002
 Euforia – film italiano del 2018 diretto da Valeria Golino
 Euforia – singolo di Chris Nolan del 2020